America (Limburg) - dorp in de Nederlandse gemeente Horst aan de Maas
 América (Buenos Aires) - plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 America (tijdschrift) - Amerikaans katholiek weekblad weekblad
 AmericA - Nederlandstalig kwartaalblad over de V.S en Canada
 America (motorfiets) - Amerikaans motorfietsmerk
 America: No peace beyond the line - computerspel
 Variations on "America" (Ives) van Charles Ives, gebaseerd op "My Country, 'Tis of Thee"
 Variations on "America" (Schuman) van William Schuman; gebaseerd op Ives' werk

Muziek
 America (band) - band uit de jaren 1970
America (album) - album van bovenstaande band
 América (Lester & Denwood) - single van de Belgische band Lester & Denwood
 America (Razorlight) - single van de Britse band Razorlight
 America (Modern Talking) - album van Modern Talking
 America (Rowwen Hèze) -  single van de Nederlandse band Rowwen Hèze
 Station America (album) - album van de Nederlandse band Rowwen Hèze

Film
 America (1924) - film uit 1924 van D.W. Griffith
 America (1986) - Amerikaanse film uit 1986 van Robert Downey Sr.

Sport
 Club América - voetbalclub uit Mexico-stad

Overig
 America (geslacht) - geslacht van boktorren
 America (Cattelan) - kunstwerk uit 2016
 Nedlloyd America (schip, 1992) - containerschip

Zie ook
 American (doorverwijspagina)
 Amerika (doorverwijspagina)